Parque Ipê, bairro situado no município de Feira de Santana
 Parque Ipê, bairro situado no município de São Paulo